Ganesa spinulosa är en snäckart som beskrevs av Bush 1897. Ganesa spinulosa ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
spinulosa